Андреев, Иван Андреевич:

 Андреев, Иван Андреевич (1897—1973) — российский революционер, советский партийный деятель.
 Андреев, Иван Андреевич (1928—2011) — советский и российский учёный-языковед.